ILE es un acrónimo que puede referirse a:

 Ile un distrito de la provincia de Zambezia, en Mozambique
 La Institución Libre de Enseñanza, proyecto pedagógico que se realizó en España en la primera mitad del siglo XX.
 iLe, una cantante y compositora puertorriqueña.

Acrónimos